Darna peut faire référence à :
 Darna, super-héroïne philippine créée par le dessinateur Mars Ravelo.
 Darna (série télévisée, 2005), série télévisée mettant en scène Angel Locsin dans le rôle de Darna.
 Darna (série télévisée, 2009), série télévisée mettant en scène Marian Rivera dans le rôle de Darna.
 Darna, un village du Népal.